Schmalzmühle ist der Ortsname von

 Schmalzmühle (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schmalzmühle (Röckingen), Ortsteil der Gemeinde Röckingen, Landkreis Ansbach, Bayern